Alexandre Andrea Stefano Casiraghi (Londres, 21 de março de 2013), também conhecido e chamado pelo apelido de Sacha, é o filho mais velho de Andrea Casiraghi e de sua esposa, Tatiana Domingo, sendo o primeiro neto da princesa Carolina de Mónaco e um sobrinho-neto do príncipe Alberto II de Mónaco.  

Ele tem uma irmã mais nova, India, e um irmão mais novo, Maximilian.  

Sacha ocupa a quinta posição na linha de sucessão ao trono monegasco, atrás de seus primos Jacques e Gabriela, de sua avó Carolina e de seu pai.

Nascimento e batismo 
Sacha Casiraghi nasceu no dia 21 de março de 2013, no Hospital de Portland, na cidade de Londres na Inglaterra.

Foi batizado em 30 de janeiro de 2014, aos dez meses de idade, na vila suíça de Gstaad. Na cerimônia, estiveram presentes amigos e familiares de seus pais, incluindo a princesa Carolina, Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi e a princesa Alexandra de Hanôver.

Questão sucessória 
Ao nascer, era considerado oficialmente o futuro Príncipe Soberano de Mónaco, uma vez que ocupava o 3° lugar na linha de sucessão ao trono monegasco, atrás de sua avó, a princesa Carolina do Mónaco, e de seu pai, Andrea Casiraghi, devido a seu tio-avô, Alberto II de Mônaco, não possuir herdeiros legítimos. Isso mudou em dezembro de 2014, com o nascimento dos filhos de Alberto, o príncipe Jaime, Príncipe Herdeiro do Mónaco e a princesa Gabriela, Condessa de Carladès. 

Além disso, outra questão era importante quando Sacha nasceu: os seus pais não estavam casados pela Igreja Católica de Mónaco. A situação foi resolvida com a boda religiosa em fevereiro de 2014 na vila suíça de Gstaad, um ou dois dias depois do batismo do filho Alexandre. Em agosto de 2013 o casal já havia comemorado a sua boda civil no Palácio do Príncipe de Mônaco.

Referências 

Príncipes de Mônaco
Nascidos em 2013
Naturais de Londres
Casa de Grimaldi